Leesch ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Leesch (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Edda Leesch (* 1962), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Wolfgang Leesch (1913–2006), deutscher Historiker und Archivar